Никола́й Подго́рный: Подгорный, Николай Афанасьевич (1879—1947) — русский и советский актёр, один из первых артистов МХТ.
 Подгорный, Николай Васильевич (род. 1944) — советский художник.
 Подгорный, Николай Викторович (1903—1983) — советский партийный деятель, политик, председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС.